Hochegger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hochegger (* 1949), österreichischer Bankmanager
 Franz Hochegger (1815–1875), österreichischer Pädagoge
 Martin Hochegger (* 1954), österreichischer Religionspädagoge und Supervisor
 Matthias Hochegger (* 1993), österreichischer Nordischer Kombinierer

 Rudolf Hochegger (1862–1895), österreichischer Pädagoge und Buchwissenschaftler
 Toni Hochegger (1932–2013), österreichischer Pferdeartist

Hochegger ist der Ortsname von:
 Hochegger (Gemeinde Sölk), Ortsteil von Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Hochegg